Competition (The Competition) – film del 1980 diretto da Joel Oliansky
 The Competition – film del 2018 diretto da Harvey Lowry